Polze ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Polze (1933–1997), deutscher Opernsänger und Schauspieler
 Werner Polze (1931–2019), deutscher Bankkaufmann